Die 11. Squash-Europameisterschaften im Einzel ( European Individual Closed Championships) fanden vom 25. bis 28. Mai 2011 in Warschau, Polen statt.

Titelverteidiger bei den Herren war Thierry Lincou, bei den Damen Jenny Duncalf. Lincou erreichte erneut das Endspiel, das er gegen Grégory Gaultier verlor. Gaultier gewann die Partie mit 9:11, 11:6, 11:3 und 11:7. Bei den Damen trat Jenny Duncalf nicht erneut an. Natalie Grinham gewann das Finale gegen Camille Serme mit 7:11, 11:3, 11:9 und 11:5. Für Gaultier war es der sechste Titelgewinn, für Grinham der zweite.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32, das der Damenkonkurrenz aus 16 Spielern. Bei den Herren gab es vier Startplätze für Qualifikanten, bei den Damen gab es fünf Startplätze. Eine Wildcard wurde nur bei den Damen vergeben, sie ging an Dominika Witkowska. Preisgelder und Weltranglistenpunkte gibt es bei Europameisterschaften nicht. In beiden Feldern wurde die Setzung bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und – nur bei den Herren – den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen. Diese Setzungen werden daher nachfolgend alphabetisch angegeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)

2011
Squashturnier 2011
Squashturnier in Warschau